synonyme de serpillière ou de vieux vêtements,
 arbre à loques
 épizootie touchant les colonies d’abeilles :
 loque américaine
 loque européenne

Patronyme français 
 Marius Loque, 1852-1936, homme politique français de Bollène (Vaucluse).

Homonymie